Correos y Telégrafos puede hacer referencia:
 a Correos y Telégrafos (Argentina), empresa pública de Argentina, conocida como «ENCOTEL»; o
 a Correos y Telégrafos (España), empresa pública de España, conocida como «Correos».